NGC 612 (другие обозначения — ESO 353-15, MCG -6-4-46, AM 0131-364, IRAS01317-3644, PGC 5827) — галактика в созвездии Скульптор.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

NGC 612 является радиогалактикой. Её вращение Фарадея было исследовано рядом учёных. На диаграмме в восточном лепестке мера вращения «горячей точки» увеличивается по приближению к передней его кромке. Деполяризация Фарадея в горячей точке тоже увеличивается. Это объясняется сжатием намагниченного газа носовым ударом, производимым этой горячей точкой. В западном лепестке тоже наблюдаются признаки взаимодействия с намагниченным газом.

Обычные наблюдения за галактикой выявляют «мост» из нейтрального водорода, который тянется к её компаньону NGC 619.

Примечания 

 

0612
Скульптор (созвездие)